Коронаві́русна хворо́ба 2019 у Німе́ччині — розповсюдження пандемії коронавірусу територією Німеччини.

Перший випадок появи коронавірусної хвороби було виявлено на території Німеччини 27 січня 2020 року, коли у Баварії було підтверджено перший випадок COVID-19. Більшість випадків COVID-19 у січні та на початку лютого походили з штаб-квартири виробника автомобільних деталей у Баварії.

Статистика

Хронологія

2020 
22 січня уряд Німеччини розглядав поширення Covid-19 і класифікував вірус як «з дуже низьким ризиком для здоров'я» німців, і що вірус взагалі «набагато менш небезпечний», ніж ГРВІ. Було вирішено, що нові рекомендації щодо подорожей не потрібні.

27 січня Міністерство охорони здоров'я Баварії оголосило, що 33-річний працівник компанії Webasto, німецького постачальника автозапчастин у Старнбергу, Баварія, був інфіокований на SARS-CoV-2, це був перший підтверджений випадок у Німеччині.

27 січня після перших випадків інфікування у Німеччині, уряд продовжував вважати ймовірність поширення «дуже низькою». «Навіть якби виникали окремі випадки, органи влади змогли б дати їм раду».

18 березня Ангела Меркель звернулася до нації по телебаченню.

6 квітня кількість хворих перетнула позначку 100 тисяч, Німеччина стала четвертою країною, де зафіксовано таку кількість інфікувань.

15 травня в Німеччині було пом'якшкео обмеження для туристів з ЄС і Британії. Так, туристам з Шенгенської зони і Британії не потрібно буде проходити обов'язковий карантин.

16 травня, в рамках послаблення карантину було відкрито німецько-люксембурзький кордон на Мозельському мосту біля Шенгену.

26 липня в Баварії (округу Дінгольфінг-Ландау) було зафіксовано спалах коронавірусу на місцевій фермі. Серед інфікованих виявилися сезонні робітники з України, Угорщини, Болгарії та Румунії. Загалом виявили понад 170 випадків.

3 серпня в країні вперше з початку карантину почали відновлювати роботу школи, першими на навчання повернулися кількадесят тисяч учнів у північній частині Німеччини.

26 жовтня в Берліні повторно пройшли протести проти карантину, учасники не дотримувалися соціальної дистанції і велика кількість людей була без масок, в розгоні протесту брало участь 600 поліціянтів.

З 28 жовтня в Німеччині було посилено карантин на місяць, було заборонено роботу барів і ресторанів, а також заборонено збори більше 10 чоловік.

6 грудня у Баварії було посилено карантин щонайменше до 5 січня. Було заборонено виходити з дому без важливих причин.

19 грудня влада країни вирішила додатково закупити 30 млн доз вакцини Pfizer.

24 грудня в країні виявлено новий штам коронавірусу з Британії.

26 грудня в місті Гальберштадт зроблене перше в країні щеплення від коронавірусу. Вакцину отримала 101-річна мешканка будинку престарілих Едіт Квойцалла.

27 грудня в країні офіційно стартувала кампанія з надання щеплень проти коронавірусу.

2021-2022 
3 січня влада Німеччини продовжила жорсткий карантин на різний термін — від двох до трьох тижнів, а з 11 січня в країні було запроваджено посилений карантин у всіх федеральних землях щонайменше до 31 січня.

28 лютого Німеччина посилила правила в'їзду з французького департаменту Мозель через мутації коронавірусу.

15 березня Німеччина, Франція та Італія зупинили використання вакцини AstraZeneca через можливість утворення тромбів після вакцинації. 22 березня локдаун у Німеччині було продовжено щонайменше до 18 квітня.

У травні Німецький комітет з питань вакцин (STIKO) розглядав рекомендацію щодо використання вакцини Johnson & Johnson лише людям до 60 років, у квітні таку рекомендацію для уряду було прийнято щодо вакцини AstraZeneca.

25 червня міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан заявив, що варіант Delta стане переважаючим влітку та наразі становить понад 15% випадків коронавірусу.

Станом на 28 червня 44,6 млн. громадян Німеччини (53,6%) щеплені хоча б один раз, 35,4% / 29,4 млн. провакциновано повністю.

1 липня Міністерство охорони здоров'я країни опублікувало наміри закупити 2022 року 200 млн доз вакцини на 3,9 млрд євро.

31 жовтня семиденний середній показник поширення коронавірусу в Німеччині знову підвищився і склав 145,1 випадка на 100 тис.жителів. Всього за той же період RKI зафіксував більше 2,2 млн нових випадків зараження. Таким чином доля повністю вакцинованих від числа всіх інфікованих склала 5%. Особливе занепокоєння з погляду безпеки викликала існуюча ймовірність того, що вакцина може не захищати від коронавірусу, а навпаки, посилювати його дію.

Цей незвичайний феномен (ADE, антитіло-залежне посилення інфекції) був виявлений більш як півстоліття тому і полягає в тому, що іноді в присутності специфічних антитіл вірус починає поводитися ще агресивніше і зараження лише посилюється.

27 грудня 2022 року Німеччина офіційно визнала завершення пандемії COVID-19 у країні.

Епідеміологія

Причини низької смертності 
В країні одна з найнижчих у світі летальність серед інфікованих — близько 0,29 % (44 смерті на 15320 інфікованих на 21.03.20), в той час, як у Китаї близько 3 % і близько 8 % в Італії. Таку низьку смертність пов'язують із тим, що у Німеччині тестують практично всіх підозрюваних та ізолюють їх. В той же час понад 80 відсотків усіх інфікованих молодші за 60 років. В той же час італійці дуже контактні люди та Італія має найстаріше населення на Землі після Японії. Абсолютна більшість померлих (за даними Bloomberg 99 %) італійців мали хронічні хвороби. Причому середній вік померлих 79,5 роки.

Готовність Німеччини до епідемії була одна з найкращих у світі. У країні налічувалося 25 000 апаратів для штучного дихання і було замовлено ще 10 000.

Протести 
Починаючи з квітня 2020 року, коли Конституційний суд Німеччини постановив, що пандемічний режим не дозволяє загальних заборон на мітинги, в Німеччині було проведено кілька акцій протесту проти локдаунів та антипандемічних нормативних актів.

Приблизно з середини 2020 року головним організатором протестів була група під назвою  ("латеральне мислення"), яка спочатку базувалася в Штутгарті  але незабаром почала організовувати мітинги також у Берліні та інших містах.

Примітки

Посилання 
 Coronavirus: Echtzeit-Karte zeigt Zahl der Infektionen in Deutschland, Europa und weltweit  — мапа зі статистикою розповсюдження коронавірусу в Німеччині і світі
 «Наступні тижні будуть ще складнішими»: Меркель розповіла, як епідемія змінить життя всіх нас  — телезвернення Ангели Меркель до нації 18 березня 2020 року

2020 у Німеччині
Німеччина
2021 у Німеччині
2022 у Німеччині
Охорона здоров'я в Німеччині
2023 у Німеччині